Шаркели — хутор, Друевский сельсовет Браславского района Витебской области Белоруссии.
 Шаркели — хутор, Друйский поселковый Совет Браславского района Витебской области Белоруссии.